Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Radek Štěpánek che ha battuto in finale James Blake 7-6(7), 5-7, 6-2.

Teste di serie

  Fernando González (primo turno)
  James Blake (finale)
  Marat Safin (quarti)
  David Nalbandian (primo turno)

 Dmitrij Tursunov (secondo turno) 
 Mardy Fish (secondo turno) 
 Lee Hyung-Taik (semifinali) 
 Amer Delić (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 2007
ATP Tour 2007

en:2007 Countrywide Classic – Singles